Die Maltese Premier League 1996/97 war die 82. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 15. Mal der FC Valletta.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Pietà Hotspurs und Lija Athletics die Absteiger FC Żabbar St. Patrick und FC Żurrieq. Lija war erstmals erstklassig, Pietà erstmals wieder seit der Saison 1994/95.

Modus 
Die Saison wurde als Dreifachrunde ausgetragen. d. h. jede Mannschaft spielte dreimal gegen jede andere. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit war für die Entscheidung um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

199697
Fußballsaison 1996/97